Roßbrunn (auch Rossbrunn) ist der Name folgender Orte:

 Lókút, ehemals Rossbrunn in Ungarn
 Roßbrunn (Waldbüttelbrunn), Ortsteil der Gemeinde Waldbüttelbrunn, Landkreis Würzburg, Bayern
Siehe auch:
 Roßbrunnen (Haardt)